Die Heineken Trophy 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom . Mai bis . Juni 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch